Николай Радищев:
 Радищев, Николай Александрович (1779—1829) — русский поэт, второй по старшинству сын писателя А. Н. Радищева.
 Радищев, Николай Афанасьевич (1728—1806) — саратовский помещик, отец А. Н. Радищева.